You'll Never Walk Alone може значити:

 «You'll Never Walk Alone» — пісня з мюзиклу «Карусель», написана Річардом Роджерсом і ] у 1945 році.
 «You'll Never Walk Alone» — альбом Доріс Дей 1962 року.
 «You'll Never Walk Alone» — альбом Елвіса Преслі 1971 року.